Шига

 Шига, он же Киёси Сига — японский врач и микробиолог.
 Вулкан Шига, он же Сига
 Шига (река) — река в Башкортостане
 Шига (село) — прежнее название селения Шаги  в Крыму